Premier League Malti 2018/2019 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 104. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Brało w niej udział 14 drużyn, które w okresie od 20 sierpnia 2018 do 27 kwietnia 2019 rozegrały 26 kolejek meczów. 
Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Valletta zdobywając drugi tytuł z rzędu, a dwudziesty piąty w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraż o mistrzostwo 
Valletta wygrała rzutami karnymi z Hibernians barażowy mecz o mistrzostwo Premier League Malti na sezon 2018/2019.

Baraż o Maltese Premier League 
St. Andrews przegrał baraż z trzecią drużyną Maltese First Division St. Lucia o miejsce w Maltese Premier League na sezon 2019/2020.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 na Malcie
2019 na Malcie